Australian Open-mesterskabet i damesingle 1976 var den 50. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den ottende udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1976, der blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 26. december 1975 - 4. januar 1976.

Mesterskabet blev vundet af den forsvarende mester, førsteseedede Evonne Cawley, som i finalen besejrede femteseedede Renáta Tomanová med 6-2, 6-2, og som som dermed vandt titlen for tredje år i træk og for tredje gang i alt, og det var sjette gang i træk, at hun var i finalen. Det var samtidig Cawleys femte af hendes syv grand slam-titler i damesingle. Australierens triumf kom i hus uden sættab, og hun blev dermed den anden spiller i den åbne æra, der vandt mesterskabet uden sættab for anden gang, og hun tangerede dermed Margaret Courts rekord på dette punkt.

Renáta Tomanová deltog i Australian Open for første gang og kvalificerede sig samtidig til en grand slam-finale i damesingle for første gang i sin karriere, hvor hun i alt nåede frem til to damesinglefinaler på grand slam-niveau.

Pengepræmier 

Vinderen af damesingletitlen modtog A$ 6.000 (ekskl. per diem), hvilket var det samme som det foregående år.

Turnering

Deltagere 

Turneringen havde deltagelse af 32 spillere, hvilket var en kraftig reduktion i forhold til det foregående år, hvor 56 spillere deltog. Otte af de deltagende spillere blev seedet.

Seedede spillere

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1976
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1976
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1976
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1976

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1976

Noter 

Australian Open 1976
1976